Lepeta är ett släkte av snäckor som beskrevs av Gray 1847. Lepeta ingår i familjen Lepetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Lepeta